Pabbay (Engels) of Pabaigh (Schots-Gaelisch) kan verwijzen naar:
Pabbay (Barra), een eiland ten zuiden van Barra (Barraigh)
Pabbay (Harris), een eiland bij Harris (Na Hearadh)